Romuald Peiser est un footballeur franco-suisse né le  à Phalsbourg. Il joue au poste de gardien de but durant les 20 années de sa carrière professionnelle, en  Europe et en Amérique du Nord. Il est l'entraineur des gardiens du CF Montréal en MLS.

Biographie 

En 1994, il est finaliste de la Coupe nationale des minimes avec la sélection de la Ligue de Paris-Île-de-France. Formé au PSG, Romuald Peiser arrive au Bayer Leverkusen en 1995 et est intégré au groupe pro en 1998. Il joue ensuite en Roumanie, en France, au Portugal, et même au Liechtenstein. Au Fury d'Ottawa, il est nommé pour le Ballon d'Or de NASL ainsi que pour le titre de meilleur gardien de la saison 2015. Il est élu deux fois joueur du mois, une distinction rare pour un gardien de but. De même il détient le record d'invincibilité en NASL.

Statistiques

Coupes continentales

Palmarès 
  Deltas de San Francisco :
 Vainqueur du NASL Soccer Bowl en 2017

Distinctions personnelles 
 Élu Forgeron de l'année 2007 par les supporters de Gueugnon
 Élu meilleur joueur de la saison 2010/2011 par les supporters de l'Académica Coimbra
 Ballon d'Or de la NASL et meilleur gardien en 2015

Références

Liens externes 
 

Gardien de but français de football
Joueur du KFC Uerdingen
Joueur du FC Vaduz
Joueur du Rapid Bucarest
Joueur de l'AS Poissy
Gardien de but de l'ES Troyes AC
Gardien de but du FC Gueugnon
Joueur de l'Associação Naval 1º de Maio
Gardien de but de l'Associação Académica de Coimbra
Joueur du Fury d'Ottawa
Joueur des Deltas de San Francisco
Joueur du Penn FC
Naissance en août 1979
Naissance à Phalsbourg